Kinross kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kinross, Western Australia, Joondalup, 
 Kinross, New South Wales – en ort i New South Wales, Australien

Storbritannien 

 Kinross-shire, distrikt, Skottland, Perth and Kinross, 
 Kinross, ort, Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar